

Вудленд-Парк — місто, штат Колорадо
 Вудленд-Парк — місто, штат Нью-Джерсі
 Вудленд-Парк — переписна місцевість, штат Небраска